Сурикат (Suricata) — рід мангустових, ендемік півдня Африки. Найдавнішим відомим видом є вимерлий Suricata major, який жив приблизно 1,8 мільйона років тому в Південній Африці.

Місце суриката в підродині Mungotinae 
Місце суриката в підродині мунгових (Mungotinae):

Примітки 

Роди ссавців
Мангустові